JLM peut désigner :
 Jean-Luc Mélenchon (1951-), homme politique français ;
 JLM, groupe de musique techno-pop canadien ;
 Jean Louis Murat (1952-), chanteur français.